USS San Jacinto puede referirse:
 al USS San Jacinto (CVL-30), portaaviones de la clase Independence; o
 al USS San Jacinto (CG-56), crucero de la clase Ticonderoga.
San Jacinto